Ksenia Lykina och Anastasia Pavljutjenkova var regerande mästare, men deltog inte detta år.

Christina McHale och Ajla Tomljanovic vann finalen med 6–1, 2–6, 10–4, över Aleksandra Krunic och Sandra Zaniewska.

Seedning

 Elena Bogdan /  Kristina Mladenovic (Kvartsfinal)
 Beatrice Gumulya /  Noppawan Lertcheewakarn (Semifinal)
 Ana Bogdan /  Alexandra Cercone (Andra omgången)
 Ksenia Kirillova /  Ksenia Pervak (Kvartsfinal)

 Anna Orlik /  Laura Robson (Kvartsfinal)
 Christina McHale /  Ajla Tomljanovic (Mästare)
 Yana Buchina /  Heather Watson ''(Första omgången)
 Beatrice Capra /  Lauren Embree ''(Första omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Australiska öppna 2009